Light kan syfta på följande:

 Lightprodukt, en typ av livsmedel
 Light (album), ett album av Matisyahu
 Light Regional Council, en regionkommun i South Australia, Australien